Голям шлем може да се отнася за:
 Голям шлем (тенис)
 Голям шлем (бридж)
 Голям шлем (ръгби)
 Голям шлем (снукър)
 Голям шлем (голф)
 Голям шлем (ски скок)
 Голям шлем (колоездене)
 Голям шлем (шахмат)